Park Staromiejski w Łodzi
 Park Staromiejski w Policach
 Park Mikołaja Kopernika we Wrocławiu